Ilyocryptus är ett släkte av kräftdjur. Ilyocryptus ingår i familjen Ilyocryptidae. 

Ilyocryptus är enda släktet i familjen Ilyocryptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Ilyocryptus